Дренов До може бити:

 Дренов До (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Дренов До (Језеро), насељено мјесто у општини Језеро, Република Српска, БиХ